Chonburi FC (taj. สโมสรฟุตบอลชลบุรี) – tajski klub piłkarski z siedzibą w Chon Buri założony w 1997. Swoje mecze rozgrywa na OBD Stadium o pojemności 8200 widzów. Klub planuje wybudowanie nowego stadionu o pojemności 10000 widzów z nowoczesnymi centrum treningowym i bazą noclegową. Ma podpisaną umowę partnerską z japońskim Vissel Kobe. W 2007 wywalczył mistrzostwo kraju. Pięciokrotnie został też wicemistrzem Tajlandii – w 2008, 2009, 2011, 2012 i 2014. Od 2012 sponsorem klubu jest Nike. Klub posiada też sekcję żeńską, która w sezonie 2008/2009 zajęła trzecie miejsce w lidze.

Sukcesy 
Thai Premier League
mistrzostwo (1): 2007
wicemistrzostwo (5): 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 
Kor Royal Cup
zwycięstwo (4): 2007, 2009, 2011, 2012
Puchar Tajlandii
zwycięstwo (2): 2010, 2016
finał (1): 2014

Azjatyckie puchary

Skład na sezon 2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Strona fanów 
  

Tajskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1997
Sport w Chon Buri